IPPK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 491 амінокислот, а молекулярна маса — 56 017.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки